Ferești se poate referi la:
 Transilvania
 Ferești, Alba (Ferești)
 Ferești, Maramureș (Fejérfalva)
 Moldova
 Ferești, Vaslui

Toponime românești